Termenul Caritas se poate referi la:

 Caritate un concept ideologic religios
 Caritas o organizație de caritate catolică internațională.
 Caritas un joc piramidal care a funcționat în România.

Nume proprii